La temporada 1974-1975 de Primera divisió va ser l'edició número quaranta-quatre de la màxima competició estatal. Va ser la setzena lliga guanyada pel Reial Madrid Club de Futbol.

Va ser la primera lliga pel nou entrenador del conjunt blanc, el iugoslau Miljan Miljanic, i de jugadors com Paul Breitner o José Antonio Camacho. L'equip madrileny va esdevenir campió cinc jornades abans de finalitzar el campionat.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Resultats finals 
 Lliga de Campeones: Reial Madrid
 Recopa d'Europa: Atlètic de Madrid
 Copa de la UEFA: FC Barcelona, Real Sociedad, Reial Saragossa
 Descensos: Celta de Vigo, Málaga CF i Real Murcia
 Ascensos: Real Oviedo, Racing de Santander i Sevilla FC

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1974
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola